Тарасівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Тарасівська волость — Звенигородського повіту Київської губернії;
 Тарасівська волость — Зіньківського повіту Полтавської губернії;
 Тарасівська волость — Богодухівського повіту Харківської губернії;
 Тарасівська волость — Куп'янського повіту Харківської губернії.